Железнодорожник:
 Железнодорожник — человек, чьей сферой профессиональной деятельности является железнодорожный транспорт.
 Железнодорожник — район города Даугавпилс (Латвия).
  — автобиографическая книга Эрика Ломакса.
 «Возмездие» ( — «Железнодорожник») — фильм режиссёра Джонатана Теплицки, экранизация книги Эрика Ломакса.
 «Железнодорожник» — название футбольного клуба «Локомотив» их Минеральных Вод в 2004 году.
 «Железнодорожник» — название молодёжной команды футбольного клуба «Кайрат» из Алма-Аты в 2004—2007 годах.
 «Железнодорожник» — стадион в Нижнем Новгороде.

См. также